Горчак ползучий, или Горчак розовый () — вид рода  семейства . Известен как один из наиболее злостных и наиболее трудноискоренимых многолетников данного семейства.

Из-за внешнего сходства с некоторыми видами рода  в европейской ботанической литературе получил название «русский василёк» (не путать с русским васильком () из рода ).

Ботаническое описание 

Растение имеет хорошо развитую корневую систему с мощным вертикальным стержнем. Преобладающий тип размножения — корнеотпрысковый.

Взрослое растение достигает в высоту 75 см. Имеет ветвистые стебли с многочисленными продолговатыми листьями.

Соцветия — корзинки. Цветки тёмно-розовые. Цветение с июля до конца августа.

Распространение и среда обитания 
Родина растения — степи Центральной Азии, откуда он распространился по засушливым регионам всего мира, включая Австралию.

Горчак теплолюбив и солнцелюбив.

Северная граница его современного ареала в европейской России проходит по Калачеевскому, Богучарскому и Кантемировскому районам Воронежской области.

Токсичность 

Ядовитое начало горчака точно не установлено. Ядовитость является непостоянной, что скорее всего связано с условиями произрастания. Наибольшей ядовитостью отличается горчак, растущий на солонцовых почвах по берегам Каспийского моря. Особенно ядовит для лошадей и других животных в фазе образования бутонов и цветения. В это время ядовитыми являются все части растения. До бутонизации горчак не ядовит.

Хозяйственное значение и применение 
Многолетний злостный сорняк.

Скотом не поедается, поэтому из-за перевыпаса со временем заполняет всё поле нa 50—80 %, делая его совершенно непригодным для сельскохозяйственного использования.

В 1956 году в совхозе Лиманный Калмыцкой АССР наблюдался падёж 17 голов молодняка овец от поедания горчака в фазе бутонизации— цветения растений. Признаки отравления: отказ от корма, нарушение глотания, беспорядочные движения, судороги и др. В Саратовской области отмечены отравления большого количества лошадей сеном, в котором примесь горчака колебалась от 0,9 до 5,2 %.

Примечания

Литература 
 

Чертополоховые
Флора Евразии
Сорные растения
Инвазивные виды растений
Растения Чёрной книги флоры Сибири